Por Montagne () pode estar à procura de:

Montagne, um dos grupos organizados durante a Assembleia Nacional, na Revolução Francesa.

Lugares 
Montagne - comuna francesa do Ródano-Alpes.
Montagne - comuna francesa da Aquitânia
Montagne - comuna italiana.
La Montagne - comuna francesa de Franche-Comté
La Montagne - comuna francesa de Loire-Atlantique

Compostos 
Andelot-en-Montagne - comuna francesa de Franche-Comté
Asnières-en-Montagne - comuna francesa da Borgonha
Auchy-la-Montagne - comuna francesa da Picardia
Bellevue-la-Montagne - comuna francesa de Averno.
Challes-la-Montagne - comuna francesa de Ródano-Alpes
Châtel-Montagne - comuna francesa de Averno.
Civry-en-Montagne - comuna francesa da Borgonha
Communailles-en-Montagne - comuna francesa de Franche-Comté
Conilhac-de-la-Montagne - comuna francesa de Languedoc-Roussillon
Courcelles-en-Montagne - comuna francesa da Champanha-Ardenas
Dampierre-en-Montagne - comuna francesa da Borgonha
Dommartin-la-Montagne - comuna francesa da Lorena.
Faux-la-Montagne - comuna francesa de Limousin.
Fay-en-Montagne - comuna francesa de Franche-Comté
Fleury-la-Montagne - comuna francesa da Borgonha
Fresnois-la-Montagne - comuna francesa de Lorena
Grosbois-en-Montagne - comuna francesa da Borgonha
Ivry-en-Montagne - comuna francesa da Borgonha
Les Planches-en-Montagne - comuna francesa de Franche-Comté
Mayet-de-Montagne - comuna francesa de Averno
Meaux-la-Montagne - comuna francesa de Ródano-Alpes
Moirans-en-Montagne - comuna francesa de Franche-Comté
Montois-la-Montagne - comuna francesa de Lorena
Montagne-Fayel - comuna francesa da Picardia.
Nesles-la-Montagne - comuna francesa da Picardia
Remilly-en-Montagne - comuna francesa da Borgonha
Saint-Alban-en-Montagne - comuna francesa de Ródano-Alpes 
Saint-Alyre-ès-Montagne - comuna francesa de Averno.
Saint-Cirgues-en-Montagne - comuna francesa de Ródano-Alpes
Sainte-Feyre-la-Montagne - comuna francesa de Limousin
Saint-Germain-en-Montagne - comuna francesa de Franche-Comté
Saint-Germain-la-Montagne - comuna francesa de Ródano-Alpes 
Saint-Léger-la-Montagne - comuna francesa de Limousin
Saint-Privat-la-Montagne - comuna francesa de Lorena
Sonthonnax-la-Montagne - comuna francesa de Ródano-Alpes 
Vers-en-Montagne - comuna francesa de Franche-Comté
Villeneuve-en-Montagne - comuna francesa Borgonha
Villers-la-Montagne - comuna francesa da Lorena
Vitry-en-Montagne - comuna francesa da Champanha-Ardenas 
Vollore-Montagne - em França.

Pessoas 
Camille Montagne (1784-1866)

Ver também
 Montana (desambiguação)
 Montagna (desambiguação)
 Montanha (desambiguação)

Desambiguações de topônimos